«Энтенте́ Саннуа́ Сан-Гратье́н» («Энтенте ССГ») () — французский профессиональный футбольный клуб из департамента Валь-д’Уаз, представляющий муниципалитеты Саннуа и Сен-Гратьян. Основан в 1989 году. Выступает в чемпионате Насьональ 3.

История 
Клуб был основан путём слияния между клубами из муниципалитетов Саннуа и Сан-Гратьен. Клуб дважды становился чемпионом департамента Валь-д’Уаз в 1989 и 1996 году, и трижды обладателем кубка департамента — в 1996, 1999 и 2012 году. Клуб является обладателем Кубка Парижа 1999 года. Лучшим достижением в Кубке Франции стал выход в 1/16 финала в 2006 году против «Бордо» и в 2019 году против «Нанта».

Главные тренеры 
Главные тренеры команды с 1992 года.

Тренерский штаб 

   Джимми Модесте — главный тренер
   Давид Пинту — помощник тренера
  Камель Бузид — тренер вратарей
 Родольф Рот-Болль — тренер по фитнесу
 Джон Ройер — физиотерапевт

Статистика выступлений

Состав

Ссылки 
 Профиль на «Transfermarkt»
 Профиль на «Soccer365»

Примечания 

Футбольные клубы Франции